Mondiali 1935 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1935:

Bob 
Campionati mondiali di bob 1935 – 5ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1935 – 38ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1935 – 15ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1935 – 9ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1935 – 33ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1935 – 34ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1935 – 5ª edizione

Sci nordico 
Campionati mondiali di sci nordico 1935 – 12ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1935 – 9ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1935 – 30ª edizione

Tiro a volo 
Campionati mondiali di tiro a volo 1935 – 4ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1935 – 5ª edizione